Това е списъкът с епизоди на сериала „Тайният кръг“ с оригиналните излъчвания във САЩ и България.

Сезони и епизоди

Сезон 1 (2011-2012) 

Списъци